Суперкубок Німеччини з футболу 1989 — 3-й офіційний розіграш турніру (6-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 25 липня 1989 року між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка Німеччини «Боруссією» (Дортмунд).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

ФРН
1989
1989 у німецькому спорті